Bommel est le nom de famille de  
 Cornelius Richard Anton van Bommel(1790–1852), évêque de Liège
 Harry van Bommel (né en 1962), homme politique des Pays-Bas
 Mark van Bommel (né en 1977), footballeur
 Maria Van Bommel, femme politique canadienne
 Henning Bommel (né en 1983), cycliste

Divers
 Den Bommel et Zaltbommel, villes des Pays-Bas
 Monsieur Bommel, personnage de la bande dessinée Tom Pouce créé par Marten Toonder (1912 - 2005)

Voir aussi 
 Bomel,  quartier de la ville de Namur
 Peter Bömmels, peintre et dessinateur allemand. 

en:Van Bommel